Een vraagstuk of dilemma waarvoor een oplossing gezocht moet worden, zie Probleemoplossing
Een wiskundig vraagstuk, zie Probleem (wiskunde)
Een term in de psychologie, zie Psychisch probleem
In de complexiteitstheorie:
Beslissingsprobleem
Vervulbaarheidsprobleem
 In de filosofie:
Regressieprobleem 
Lichaam-geestprobleem
 Probleem (lied), een lied van Boef in samenwerking met Cristian D uit 2023